Der Rajon Berehowe (ukrainisch /; russisch /) war eine Verwaltungseinheit im äußersten Westen der Ukraine und gehörte zur Oblast Transkarpatien.

Geographie 
Der Rajon lag im Südwesten der Oblast Transkarpatien. Er grenzte im Norden an den Rajon Mukatschewo, im Nordosten an den Rajon Irschawa, im Osten an den Rajon Wynohradiw, im Süden und Südwesten an Ungarn sowie im Nordwesten an den Rajon Uschhorod. Er lag südlich der Waldkarpaten in der Theißebene und wurde von der Borschawa, die dann in den Grenzfluss Theiß mündet, durchflossen.

Geschichte 
Die Verwaltungseinheit wurde am 22. Januar 1946 als Okrug Beregowo errichtet, 1953 wurde der Okrug dann in den Rajon Berehowe umgewandelt. Im Rahmen der administrativ-territorialen Reform im Jahr 2020 wurde der Rajon aufgelöst, sein Gebiet bildet seither den Westteil des neuen Rajons Berehowe.

Von 1946 bis zum 1. Dezember 1991 trugen folgende Dörfer andere Namen:
 Halabor: Hrabariw (Грабарів)
 Sapson: Sastawne (Заставне)
 Kidjosch: Smijiwka (Зміївка)
 Astej: Luschanka (Лужанка)
 Berehujafalu: Nowe Selo (Нове Село)
 Badalowo: Bodoliw (Бодолів)

Am 23. Dezember 1992 kam es zu weiteren Umbenennungen:
 Mala Byjhan: Mala Bihan (Мала Бігань)
 Muschijewo: Muschijewe (Мужієве)
 Orossijewo: Orossijewe (Оросієве)
 Рафайново: Rafajlowe (Рафайлове)
 Welyka Byjhan: Welyka Bihan (Велика Бігань)

Bis zum 1. April 1995 trugen noch weitere Orte wieder einen anderen Namen:
 Batjowo: Wuslowe (Вузлове)
 Hut: Harasdiwka (Гараздівка)
 Schom: Derenkowez (Деренковець)
 Horonhlab: Dswinkowe (Дзвінкове)
 Dyjda: Didowe (Дідове)
 Bene: Dobrosillja (Добросілля)
 Janoschi: Iwaniwka (Іванівка)
 Kosson: Kossyny (Косини)
 Heten: Lypowe (Липове)
 Male Popowo: Sonjatschne (Сонячне)
 Tschetfalwa: Tschetowe (Четове)

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene war der Rajon in 1 Siedlungsratsgemeinde und 30 Landratsgemeinden unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren. Die Stadt Berehowe wurde vom Verwaltungsgebiet umschlossen, war aber selbst kein Teil von ihm und stand unter Oblastverwaltung.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 1 Siedlung städtischen Typs
 42 Dörfer

Siedlung städtischen Typs

Dörfer

Weblinks 
 Informationen zum Rajon (ukrainisch)
 aktuelle Karte der Stadt Berehowe und Umgebung mit ukrainischen Namen

Einzelnachweise 

Berehowe
Gegründet 1946
Aufgelöst 2020
Rajon Berehowe